Премьера четвёртого сезона классических серий британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто» состоялась 10 сентября 1966 года, с выходом на экраны серии «Контрабандисты». Сезон завершился 1 июля 1967 года показом последнего эпизода серии «Зло далеков».

Актёрский состав

Основной 
 Уильям Хартнелл в роли Первого Доктора
 Анник Уиллс в роли Полли
 Майкл Крейз в роли Бена Джексона
 Патрик Траутон в роли Второго Доктора
 Фрейзер Хайнс в роли Джейми Маккриммона
 Дебора Уотлинг в роли Виктории Уотерфилд

Уильям Хартнелл появился в роли Доктора только в первых двух сериях сезона, в конце последнего эпизода «Десятой планеты» он впервые регенерирует, после чего Хартнелла сменил Патрик Траутон, сыгравший воплощение Повелителя времени, впоследствии ставшее известным как Второй Доктор.

Анник Уиллс и Майкл Крейз вернулись к своим ролям Полли и Бена соответственно. В серии «Горцы» к ним присоединился Фрейзер Хайнс в роли Джейми Маккриммона. Полли и Бен в последней раз появились в предпоследней серии, Безликие, а в финальной серии впервые замечена Виктория Уотерфилд (Дебора Уотлинг).

Серии 
Продюсером 4 сезона классики была назначена Иннес Ллойд, редактором сценариев — Джерри Дэвис. Дэвис ушёл с должности после выхода серии «Безликие», после чего его сменил Питер Брайант, который до этого был ассистентом продюсера.

«Контрабандисты» были сняты в рамках третьего производственного блока сезона, но в итоге стали премьерной серии сезона.

«Сила далеков» стало первой серией с участием далеков, которая получила название на « …далеков». В дальнейшем подобным образом именовались практически все классические серии, в которых роль главных злодеев играют представители этого инопланетного вида. Традицию нарушила только серия 11 сезона классики «Смерть далекам». В возрождённом сериале к такой схеме именования вернулись с выпуском эпизода «Эволюция далеков».

В отличие от серий остальных чёрно-белых сезонов «Доктора Кто», ни одна серия 4 сезона классики не сохранилась в архивах в полном объёме. Серии «Контрабандисты», «Сила далеков», «Горцы» и «Террор Макра» являются полностью утраченными. Из 43 эпизодов, выпущенных в рамках сезона, в архивах сохранилось только 10. Самая полная серия, «Десятая планета» (у неё отсутствует лишь финальный эпизод) и ещё одна серия с участием киберлюдей, «Лунная база», были реконструированы при помощи анимации. Художественный стиль анимации напоминает ту, которая была использована при восстановлении серии 1 сезон классического «Доктора Кто» «Господство террора».

Производство 

Начиная с серии «Террор Макра» можно увидеть слегка изменённые начальные титры.

Утраченные эпизоды 

 «Контрабандисты» — утрачены все эпизоды.
 «Десятая планета» — в архивах отсутствует один эпизод. Восстановлен за счёт анимации
 «Сила далеков» — утеряны все эпизоды.
 «Горцы» — утрачены все эпизоды.
 «Подводная угроза» — в архивах отсутствуют эпизоды 1 и 4 (из 4).
 «Лунная база» — утеряны эпизоды 1 и 3, восстановлены за счёт анимации.
 «Террор Макра» — утрачены все 4 эпизода.
 «Безликие» — в архивах отсутствуют все эпизоды, кроме 1 и 3 (всего их 6).
 «Зло далеков» — утеряны эпизоды 1, 3—7.

DVD и Blu-Ray 

DVD-издание «Подводной угрозы», как первоначально планировалось, должно было содержать утраченные эпизоды серии, реконструированные за счёт анимации, однако в феврале 2015 года стало известно, что от этой идеи отказались. В результате свет увидело издание, содержащее обычные слайд-реконструкции утерянных эпизодов.

Затерянные во времени
Все серии, эпизоды которых утеряны, включая серии этого сезона, были объединены в единое коллекционное издание «Затерянные во времени». В регионе 1 издание выходило в двух форматах: в виде двух независимых томов (для эпизодов серий с Первым и Вторым Докторами соответственно) и в виде единого сборника. В Регионах 2 и 4 доступен только в виде единого сборника.

Книги

См. также 
 Список серий телесериала «Доктор Кто»

Примечания 

Сезоны телесериала «Доктор Кто»
Серии с Первым Доктором
Серии со Вторым Доктором
Списки:Доктор Кто